Thil (Ain)
 Thil (Aube)
 Thil (Haute-Garonne)
 Thil (Marne)
 Thil (Meurthe-et-Moselle)
ook:
Le Thil, Eure 
Thil-Manneville, Seine-Maritime
Thil-sur-Arroux,  Saône-et-Loire